Sinaida Jussupowa ist der Name folgender Personen:

* Sinaida Iwanowna Jussupowa (1809–1893), russische Hofdame
 Sinaida Nikolajewna Jussupowa (1861–1939), Mitglied der Familie Jussupow